Andoni Goikoetxea puede referirse a las siguientes personas:
 Andoni Goikoetxea Olaskoaga, exfutbolista español, quien acabó su carrera en el Club Atlético de Madrid y actual entrenador del Hércules CF.
 Jon Andoni Goikoetxea Lasá, exfutbolista español, quien acabó su carrera en el Yokohama F. Marinos.